Paule steht für:

 Paule, französische Gemeinde im Département Côtes-d’Armor
 eine seltene französische Form des Vornamens Paula
 ein Maskottchen der deutschen Fußballnationalmannschaft, siehe Deutsche Fußballnationalmannschaft#Maskottchen

Personen:
 Antoine de Paule (1551–1636), Großmeister des Malteserordens
 Hans Paule (1879–1951), österreichischer Maler
 Peter Paule (* 1958), österreichischer Mathematiker und Hochschullehrer 
 Ina Paule Klink (* 1979), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Paulė Kuzmickienė (* 1978), litauische  Politikerin